Stanisław Wadowski (ok. 1715–1769) – lekarz, profesor Uniwersytetu Krakowskiego
 Stanisław Wadowski ps. „Roland” (ur. 1899) – żołnierz Legionów Polskich, urzędnik, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy